Fall Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fall Creek (Idaho)
 Fall Creek (Illinois)
 Fall Creek (Oregon)
 Fall Creek (Tennessee)
 Fall Creek (Wisconsin)

Fall Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Fall Creek (Alabama), Fluss im Covington County, Bundesstaat Alabama  
 Fall Creek (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Fall Creek (Missouri), Fluss im Taney County, Bundesstaat Missouri  
 Fall Creek (Washington), Fluss im Pacific County, Bundesstaat Washington  

Siehe auch:
 Fall Creek Township